Vieux (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
  Vieux (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje